Raimond est un nom propre français et catalan qui peut faire référence à :

Prénom 
Raimond est une variante régionale du prénom français . Il est surtout présent dans le sud de la France et en Catalogne au Moyen Âge, attribué à de nombreux nobles et évêques français et catalans.

Variantes

Personnalités portant ce prénom

Comtes de Barcelone 
 Raimond-Bérenger Ier de Barcelone (ca. 1023-1076) ;
 Raimond-Bérenger II de Barcelone (1053-1082) ;
 Bérenger-Raimond II de Barcelone (1054-1097 ou 1099) ;
 Raimond-Bérenger III de Barcelone 1082-1131) ;
 Raimond-Bérenger IV de Barcelone (1113-1162), prince d'Aragon ;

Comtes de Provence 
 Bérenger-Raimond de Provence (1114-1144) ;
 Raimond-Bérenger II de Provence (vers 1136-1166) ;
 Raimond-Bérenger III de Provence (1158-1181) ;
 Raimond Bérenger IV de Provence (ca. 1198-1245) ;

Maison Trancavel 
 Raimond-Bernard Trencavel (?-1074)
 Raimond Ier Trencavel (?-1167), noble et personnalité politique française ;
 Raimond-Roger Trencavel (1185-1209)
 Raimond II Trencavel (1207-1267), noble français ;

Autres nobles 
 Raimond Ier (-), noble français, moine et évêque de Marseille ;
 Raimond II de Soliers (), noble français et évêque de Marseille ;
 Raimond de Calmont d'Olt (1274-1297), noble du Rouergue, évêque français ;
 Raimond de Cardona (1467-1522), officier et un marin catalan ;
 Raimond de Turenne (1352-1413), noble et militaire français ;
 Raimond II Pelet (?-1227), noble français, seigneur d'Alès ;
 Raimond III de Villeneuve , prélat français et évêque de Grasse ;

Autres personnalités 
 Raimond de Nîmes (), médecin, prêtre et évêque de Marseille ;
  (1950-), poète autodidacte espagnol de parler catalan ;
 Raimond Audibert () prélat catholique français, archevêque d'Aix-en-Provence de 1223 à 1251 ;
 Raimond Aumann (1963-), footballeur allemand ;
 Raimond Castaing (1921-1998), physicien français ;
 Raimond de Salg (ca. 1300-1375), prélat et évêque français ;
 Raimond Goebel (1957-), producteur de cinéma allemand ;
  (1929-2013), écrivain français de parler occitan ;
 Raimonds Laizāns (1964-), footballeur letton ;
 Raimond Lap (1959-), compositeur néerlandais ;
 Raimond Lecourt (1882-1946), peintre français ;
 Raimond Mairose (-1427), cardinal français ;
 Raimond van Marle (1887-1936), sociologue, historien, historien d'art et critique d'art médiéval néerlandais ;
 Raimond Martin ou Raimundo Martí (ca. 1230-1284), religieux et théologien chrétien catalan ;
 Raimond Põder (1903-?) footballeur estonien ;
 Raimond Robaudi (), évêque de Marseille ;
 Raimond Sédu (?-1212 ou 1213), prélat et archevêque français ;
 Raimond Valgre, né Raimond Tiisel (1913-1949), musicien, compositeur et auteur estonien ;
 Raimond van der Gouw (1963-), footballeur néerlandais ;
et aussi sous la forme lettonne Raimonds :
 Raimonds Bergmanis (1966-), haltérophile et homme politique letton ;
 Raimonds Miglinieks (1970-), joueur et entraîneur letton de basket-ball ;
 Raimonds Pauls (1936-), compositeur letton ;
 Raimonds Vaikulis (1980-), basketteur letton ;
 Raimonds Vējonis (1966-) homme d'État letton, président de la République de Lettonie ;

Patronyme 

 Jean-Bernard Raimond (1926-2016), diplomate, homme politique et ministre français ; 
 Jean-Michel Raimond (1955-), physicien français ;
 Julien Raimond (1744-1800), homme politique et essayiste politique haïtien ;
 Isabelle Raimond-Pavero (1961-), femme politique française ;

Pseudonyme 
 C. E. Raimond, nom de plume d'Elizabeth Robins (1862-1952), actrice, dramaturge, romancière et féministe américaine.

Voir aussi

Patronyme français